Die Abkürzung ZWB bzw. ZwB steht für:

 Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter nach Artikel 5a des Zollkodex
 Zuwendungsbescheid, siehe Zuwendung
 Zweigbibliothek, siehe Bibliothek
 Zentrale für Wissenschaftliches Berichtswesen der Luftfahrtforschung des Generalluftzeugmeisters, eine 1933 gegründete Dokumentationsstelle für Fachliteratur
 Zentrum für Weiterbildung
 Zweiwegebagger (ein Mobilbagger mit zusätzlichem Schienenfahrwerk zum Arbeiten und Fahren im Gleis)
 Zweiwalzenbrecher (Industrieanlagen)

ZWB